Interrogazione  – in informatica, ogni richiesta di dati o informazioni da un sistema o da una rete. Nella teoria delle basi di dati, l'interrogazione (query) di una base di dati.
 Interrogazione – nei regolamenti parlamentari della Repubblica italiana, atto parlamentare tramite il quale si richiedono al governo informazioni specifiche riguardanti un dato argomento.
 Interrogazione – in linguistica, tipo di atto linguistico teso a richiedere all'interlocutore un'informazione o un'azione.

Altri progetti